Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1948/49 war die zweite Spielzeit der Verbandsliga als der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Verbandsliga war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt und in die Alsterstaffel sowie die Elbestaffel gegliedert.

Die beiden Staffelsieger ASV Bergedorf 85 und Harburger TB 1865 nahmen nach Saisonende an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Als Zweitplatzierter der Aufstiegsrunde stieg der Harburger TB 1865 in die Oberliga auf. Absteiger aus der Verbandsliga waren der SSV Rantzau Barmstedt, Borussia Harburg, der Hamburg-Eimsbütteler BC und der TSV Veddel.

Ab der folgenden Saison hieß die Liga Amateurliga Hamburg.

Alsterstaffel 

|}

Elbestaffel 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1948/49 auf f-archiv.de
 Verbandsliga Hamburg 1948/49 (Alster-Staffel) auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik
 Verbandsliga Hamburg 1948/49 (Elbe-Staffel) auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1948
Fußballsaison 1948/49